Название Маунтин-Вью () может ссылаться на следующие географические места:

Канада 
 Маунтин-Вью (Альберта)
 Маунтин-Вью (Онтарио)

ЮАР 
 Маунтин-Вью (Гаутенг)

Соединённые Штаты Америки 
 Маунтин-Вью (Арканзас)
 Маунтин-Вью (Калифорния) — город в округе Санта-Клара
 Маунтин-Вью — прежнее имя населённого пункта Магалия (округ Бат, Калифорния)
 Маунтин-Вью — населённый пункт в округе Контра-Коста (Калифорния)
 Маунтин-Вью — населённый пункт в округе Гумбольдт (Калифорния)
 Маунтин-Вью (Колорадо)
 Маунтин-Вью (Джорджия)
 Маунтин-Вью (Гавайи)
 Маунтин-Вью (Миссури)
 Маунтин-Вью (Нью-Мексико)
 Маунтин-Вью (Северная Каролина)
 Маунтин-Вью (округ Моргантон, Северная Каролина)
 Маунтин-Вью (Оклахома)
 Маунтин-Вью (округ Эль-Пасо, Техас)
 Маунтин-Вью (округ Чаттэм, Виргиния)
 Маунтин-Вью (округ Роанок, Виргиния)
 Маунтин-Вью (округ Уинта, Вайоминг)
 Маунтин-Вью (округ Натрона, Вайоминг)